North Star Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 North Star Township (Michigan)
 North Star Township (Brown County, Minnesota)
 North Star Township (St. Louis County, Minnesota)
 North Star Township (North Dakota)